

Geografia

 Manera – l'unica frazione di Lomazzo in provincia di Como

Persone
 Alessandra Valeri Manera – paroliera, giornalista, autrice televisiva italiana
 Cosma Manera – generale dei Carabinieri Reali
 Danilo Manera – critico letterario, scrittore e traduttore italiano
 Eduardo Luján Manera – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Enrico Manera – pittore e attore italiano
 Gianni Manera – attore e regista italiano
 Leonardo Manera – comico e cabarettista italiano
 Mario Manera – ex calciatore italiano